Barrett puede referirse a dos localidades en California:

Barrett (condado de San Diego, California)
Barrett (condado de Mariposa, California)